NND – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nangade (Mozambico)